Choson of Chosŏn kan verwijzen naar:

 Het schiereiland Korea
 Noord-Korea, een land in Oost-Azië
 Korea,  een voormalige staat in Oost-Azië op het schieleiland Korea
 Joseon, het gebied van de Joseondynastie
 Gojoseon, de naam voor het oude Korea.